

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Domki – część miasta Nowy Sącz
 Domki – część miasta Szczebrzeszyn
 Domki – część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Domki – część wsi Biskupice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Domki – część wsi Sławniów w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Domki – część wsi Rożki w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów
 Domki – część wsi Skrzynki w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik